Торси́-ле-Гран () — название нескольких коммун во Франции:

 Торси-ле-Гран — в департаменте Об;
 Торси-ле-Гран — в департаменте Приморская Сена.